Zawody Pucharu Świata w 2013 roku
 Turniej mężczyzn rozegrano w Teheranie w Iranie. W stylu klasycznym rywalizowano pomiędzy 19 i 20 lutego, a w stylu wolnym w dniach 21 i 22 lutego.
 a kobiety wystąpiły w Ułan Bator w Mongolii w dniach 2-3 marca.

Styl klasyczny

styl wolny

styl wolny kobiet 

Puchar Świata w zapasach
2013 w zapasach
Sport w Teheranie
Sport w Ułan Bator
Zapasy w Iranie
Zapasy w Mongolii